Э́гон Ци́ммерман (; 8 февраля 1939, Лех — 23 августа 2019, там же) — австрийский горнолыжник, выступавший в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске. Представлял сборную Австрии по горнолыжному спорту на всём протяжении 1960-х годов, чемпион зимних Олимпийских игр в Инсбруке, чемпион мира, победитель австрийского национального первенства.

Биография 
Эгон Циммерман родился 8 февраля 1939 года в коммуне Лех земли Форарльберг, Австрия. Проходил подготовку в спортивном клубе «Арльберг», расположенном в горнолыжном курорте Санкт-Кристоф.

Впервые заявил о себе в 1959 году, став чемпионом Австрии среди юниоров сразу во всех мужских горнолыжных дисциплинах: скоростном спуске, слаломе, гигантском слаломе и комбинации.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1962 года, когда вошёл в основной состав австрийской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Шамони, откуда привёз награды золотого и бронзового достоинства, выигранные в гигантском слаломе и скоростном спуске соответственно. Был назван лучшим лыжником года по версии европейских журналистов.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке. В программе гигантского слалома финишировать не смог и не показал никакого результата, тогда как в скоростном спуске обошёл всех своих соперников, завоевав тем самым золотую олимпийскую медаль. Поскольку здесь также разыгрывалось мировое первенство, дополнительно получил золото в зачёте чемпионата мира. В этот момент к нему пришла большая известность, в частности фотография австрийца была помещена на обложке популярного американского журнала Sports Illustrated.

После инсбрукской Олимпиады Циммерман остался в главной горнолыжной команде Австрии и продолжил принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1966 году он выиграл австрийское национальное первенство в скоростном спуске и выступил на мировом первенстве в Портильо, где финишировал в той же дисциплине двенадцатым.

С появлением в 1967 году Кубка мира по горнолыжному спорту сразу же стал активным его участником, в частности в течение двух сезонов на различных этапах четырежды сумел попасть в десятку сильнейших. Наивысшая позиция в общем зачёте скоростного спуска — девятое место.

Находясь в числе лидеров австрийской национальной сборной, Эгон Циммерман благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1968 года в Гренобле — на сей раз показал в программе скоростного спуска тринадцатый результат. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить спортивную карьеру.

Впоследствии занимался гостиничным бизнесом, управлял отелем в своей родной коммуне Лех. В поздние годы страдал от рассеянного склероза.

В 1996 году награждён почётным знаком «За заслуги перед Австрийской Республикой»

Скончался в своём родном селении в ночь на 23 августа 2019 года.

Примечания

Литература 
 Österreichischer Skiverband (Hrsg.): Österreichische Skistars von A-Z. Ablinger & Garber, Hall in Tirol 2008, ISBN 978-3-9502285-7-1, S. 506—507.

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Австрии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту
Кавалеры почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой»